Thomas Southwell kan syfta på bland andra:

* Thomas Southwell, 1:e baron Southwell (1665–1720), irländsk politiker
 Thomas Southwell, 2:e baron Southwell (1698–1766), irländsk politiker
 Thomas Southwell, 1:e viscount Southwell (1721–1780), irländsk politiker
 Thomas Southwell, 2:e viscount Southwell (1742–1796), irländsk politiker
 Thomas Southwell, 3:e viscount Southwell (1777–1860), irländsk peer
 Thomas Southwell, 4:e viscount Southwell (1836–1878),  irländsk peer